Beaumesnil puede referirse a: 

 Beaumesnil, comuna francesa situada en Calvados.
 Beaumesnil, comuna francesa situada en Eure.